Крумм:

Прізвище 
 Крумм Лембіт Арсенійович (нар. 1928) — радянський і естонський вчений в галузі електроенергетики.
 Міхаель Крумм (нар. 1970) — німецький автогонщик.
 Крумм Хендрік Арсенійович (1934—1989) — естонський радянський оперний співак.

Складове прізвище 
 Кіміко Дате (Дате-Крумм) (нар. 1970) — японська тенісистка.

Топонім 
 Крумм - річка в Німеччині, протікає по землі Баден-Вюртемберг.